2 miejscowości w Polsce: 
 Czarkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Poniec 
 Czarkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Kościan 
 Czarkowo – wieś w Bułgarii, obwód Gabrowo, gmina Gabrowo

Zobacz też: Czarków, Osiedle Czarkowo